Apollonides ist der Name folgender Personen:

Apollonides (Oligarch), Politiker auf Chios um 333 v. Chr.
Apollonides aus Sikyon, achäischer Politiker im 2. Jahrhundert v. Chr.
Apollonides (Dichter), Epigrammatiker
Apollonides Horapion, griechischer Historiker in Ägypten
Apollonides (Periheget), Geograph im 1. Jahrhundert v. Chr.
Apollonides aus Nikaia, Grammatiker im 1. Jahrhundert
Apollonides von Smyrna, stoischer Philosoph
Apollonides aus Kos, Arzt am persischen Königshof im 5. Jahrhundert v. Chr.
Apollonides aus Kypros, Arzt und Methodiker im 1. Jahrhundert
Apollonides (Steinschneider), griechischer Steinschneider